Lasogga ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Lasogga (* 1951), deutscher Psychologe  
 Mareile  Lasogga (* 1965), deutsche evangelische Theologin 
 Pierre-Michel Lasogga (* 1991), deutscher Fußballspieler